Gröger oder Groeger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gröger (1867–1961), österreichische sozialdemokratische Aktivistin und Politikerin
 Carl Friedrich Gröger (1823–1876), österreichischer Baumeister
 Eduard Gröger (1827–1907), tschechischer Arzt, Politiker und Publizist, siehe Eduard Grégr
 Erhard Gröger (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Florian Gröger (1871–1927), österreichischer Politiker (SDAPÖ)
 Frieder Gröger (1934–2018), deutscher Mykologe
 Friedrich Carl Gröger (1766–1838), deutscher Maler und Lithograf
 Guido Gröger (1874–1950), österreichischer Bauunternehmer und Baumeister
 Harald Gröger (* 1968), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hardy Gröger (* 1959), deutscher Radsportler
 Helene Gröger-Wurm (1921–2005), austroaustralische Ethnologin
 Helmut Groeger (1899–1970), deutscher Oberregierungsrat und Landrat
 Herbert Gröger (* 1936), deutscher Autor
 Herbert Martin Gröger (1928–2016), deutscher Berufsschullehrer
 Joachim Broudré-Gröger (* 1944), deutscher Diplomat
 Karl Gröger (1918–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Konrad Gröger (1936–2020), deutscher Mathematiker
 Markus Gröger (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Marie-José Gröger (* 1936), österreichische Malerin und Grafikerin
 Otto Gröger (1876–1953), Schweizer Sprachwissenschaftler
 Peter Groeger (1933–2018), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Roman Hans Gröger (* 1970), österreichischer Historiker

 Simon Gröger (* 1985), deutscher Politiker

 Walter Gröger (1922–1945), deutscher Matrose
 William G. Groeger (1908–1999), deutscher Science-Fiction-Autor
 Wolfgang E. Groeger (1882–1950), deutscher Übersetzer und Herausgeber

Siehe auch:

 Kröger